Miejscowości w USA:
 Walton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Walton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Walton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
 Walton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Walton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Walton – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
Gminy w USA:
 Walton (ang. Walton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Walton (ang. Walton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Walton (ang. Walton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Walton (ang. Walton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Walton (ang. Walton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Walton (ang. Walton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Walton (ang. Walton County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Walton (ang. Walton County) – w stanie Georgia
W Wielkiej Brytanii:
 Walton (Aylesbury Vale) – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Walton (Milton Keynes) – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Walton (Chesterfield) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Walton (Leeds) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Walton (South Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Walton (Wakefield) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Walton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)